Pieni-Kaita kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni-Kaita (ö, lat 62,37, long 27,98), Norra Savolax, Varkaus, 
 Pieni-Kaita (ö, lat 62,29, long 28,35), Norra Savolax, Varkaus, 
 Pieni-Kaita (ö, lat 62,67, long 28,10), Norra Savolax, Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar